Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1985 года прошёл с 15 по 18 августа на Каирском международном стадионе в Каире, Египет.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике